Il doppio del torneo di tennis Prosperita Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pavel Šnobel e Martin Štěpánek che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Mariusz Fyrstenberg 7-61, 2-6, 7-64.

Teste di serie 

 Tomáš Cibulec /  Mariusz Fyrstenberg (finale)
 Petr Luxa /  Petr Pála (primo turno)

 Michal Mertiňák /  Rogier Wassen (semifinali)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prosperita Open 2005